Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)

 Stefan Edberg /  Petr Korda (primo turno)
 Assente
 Jan Apell /  Henrik Holm (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1994